Suruceanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ion Casian Suruceanu (1851–1897), arheolog și istoric țarist basarabean, membru de onoare (din 1888) al Academiei Române.
 Teodor Suruceanu (1865–?), țăran și politician moldovean, membru al Sfatului Țării al Republicii Democratice Moldovenești.
 Nicolae Suruceanu (1890–1969), politician moldovean, membru al Sfatului Țării al Republicii Democratice Moldovenești.
 Ion Suruceanu (n. 1949), cântăreț moldovean și fost parlamentar.

Vezi și
Surucean